Луция Шафаржова защитила свой прошлогодний титул в паре с Кристиной Младенович; другая победительница турнира-2012 — Анастасия Павлюченкова — в этом году в Южной Каролине не сыграла.

Посев 

  Андреа Главачкова /  Лизель Хубер (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал) 

<ol start="3">
  Ваня Кинг /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал) 
  Юлия Гёргес /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Family Circle Cup 2013